Plisthène, Plisthénès ou Pléisthénès (du grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Plisthène (père d'Agamemnon et Ménélas), fils de Pélops ou d'Atrée selon les sources.
 Plisthène fils d'Érope et, selon les versions, d'Atrée ou Thyeste.
 Plisthène fils d'Hélène, cité dans les Chants cypriens.
 Plisthène fils d'Acaste, tué avec son frère Ménalippé par Néoptolème.

Divers 
 Plisthène d'Amphipolis, personnage historique brièvement cité par Xénophon dans son Anabase.
 Plisthène est une tragédie grecque perdue d'Euripide.

Voir aussi 
 Plistan d'Élis, parfois orthographié Plistène (sans « h »)